Fredy ist der Familienname folgender Personen:

 Frydel Fredy (1882–1965), deutsche Schauspielerin
 Hans Fredy (1861–nach 1932), deutscher Theaterschauspieler

sowie der Künstlername von
 Fredy (Fußballspieler) (* 1990), angolanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Freddy (Vorname)
 Freddie (männlicher Vorname)